Ел Камоте има више значења:

 Ел Камоте (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Камоте (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Камоте (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику